Монастырь Виттихен — бывший монастырь ордена Клариссинок в Виттихене близ Шенкенцелля в Шварцвальде.

Монастырь был основан блаженной Луитгардой Виттихенской в 1324 году. Согласно преданию, Бог сказал на месте монастыря Луитгарде: «Здесь ты должна построить дом для меня!».

Галерея

Примечания 

Появились в 1324 году
1324 год в Германии
Монастыри, основанные в 1320-е годы
Монастыри Баден-Вюртемберга
Шварцвальд